Шерф (, от  — скрупул) — старонемецкая монета достоинством в полпфеннига, имевшая хождение до середины XVIII века преимущественно в саксонских и тюрингских феодальных государствах и свободных городах (Эрфурт и пр.).

Шерф являлся самой мелкой по номиналу монетой средней Германии и потому вошёл в поговорки как символ незначительного вклада («Sein Scherflein beitragen» — сравнимо с русским «Внести свою лепту»). В немецких переводах Библии для обозначения мелких монет также используется название «шерф».

См. также 
 Гульден
 Марка
 Талер

Примечания

Литература 
 
 

Обол
Пфенниг
Монеты Германии